Deux navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Explorer :
 , un sous-marin expérimental lancé en 1954 et ferraillé en 1962, navire de tête de la classe Explorer ;
 , un petit patrouilleur mis en service en 1986, toujours en service actif.

Notes et références 

Explorer